Jerzy Borejsza (1889-1975) – pułkownik pilot Wojska Polskiego
 Jerzy Borejsza (1905-1952) – polski publicysta, propagandysta, działacz komunistyczny, polityczny i kulturalny
 Jerzy Wojciech Borejsza (1935-2019) – polski publicysta i historyk